Recoleta peut faire référence à :
 Recoleta, un quartier de Buenos Aires en Argentine ;
 la Recoleta, une comuna de Santiago au Chili.